W Polsce
 Laski – część miasta Dąbrowa Górnicza
 Laski – część miasta Tomaszów Mazowiecki
 Laski – część miasta Żagań

 Laski – dawna nazwa wsi Laski Lubuskie w Polsce, w województwie lubuskim, w powiecie słubickim, w gminie Górzyca
 Laski – gromada w powiecie kępińskim
 Laski – gromada w powiecie pruszkowskim

Inne 
 Laski – polski herb szlachecki
 Laski – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie zbaraskim
 Laski – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Lubań.

Zobacz też 
 Kozie Laski, Laski-Tartak, Laski Bruskie, Laski Dolne, Laski Dworskie, Laski Koszalińskie, Laski Lubuskie, Laski Małe, Laski Szlacheckie, Laski Wałeckie, Laski Wielkie, Laski Włościańskie, Nowe Laski, Wilcze Laski, Wysokie Laski, Święte Laski